Het ATP-toernooi van Hamburg 2003 (met de officiële naam Hamburg Masters) vond plaats van 12 tot en met 18 mei 2003. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg